Mueang Phuket (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phuket, Thailanda, cu o populație de 196.733 de locuitori și o suprafață de 224,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 8 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 44 de sate (muban).

||
|}

Amphoe în provincia Phuket